Pasolini är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra.

 Giuseppe Pasolini
 Pier Paolo Pasolini
 Renzo Pasolini

Italienska efternamn